Чарус — топоним в России:

 Чарус — река в Томской области, приток Парабели.
 Чарус — село в Касимовском районе Рязанской области.

См. также 
 Чарусский — бывший посёлок в Клепиковском районе Рязанской области.